Александр Андрусенко: Андрусенко, Александр Анатольевич (род. 1953) — советский легкоатлет.
 Андрусенко, Александр Борисович (род. 1961) — российский художник.